Мухаммад Шариф б. Мухаммад Наки () (XVIII-XIX вв.) — историк эпохи Бухарского эмирата.

Биография 
Бухарский историк Мухаммад Шариф б. Мухаммад Наки родился в середине XVIII века в Бухаре. 

Начальное образование Мухаммад Шариф получил в Бухаре. 
Он  служил при бухарских правителях Даниял аталыке, Шахмураде и Хайдаре. Его главное сочинение «Тадж ат-таварих», написано в 1800 году по приказу эмира Хайдара. В произведении описывается политическая история Бухарского ханства и эмирата XVIII-XIX вв.

Смерть 
Мухаммад Шариф б. Мухаммад Наки умер в первой половине XIX века.

Литература 
 Анке фон Кюгельген, Легитимизация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII-XIX вв.). Алматы: Дайк пресс, 2004

Историки XIX века
История Центральной Азии
История Узбекистана
Историки Бухарского эмирата
Учёные Бухарского эмирата
Родившиеся в Бухарском эмирате
Деятели культуры и искусства Узбекских ханств